Seewann ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Seewann (* 1944), deutscher Historiker und Philosoph
 Harald Seewann (* 1944), österreichischer Studentenhistoriker